Amando de Ossorio (1918-2001) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Antonella Ossorio (1960) – scrittrice italiana
 Giuseppe Ossorio (1944) – politico italiano
 Mario Ossorio (1987) – giocatore di calcio a 5 spagnolo

Pagine correlate 
 Osorio